Als Rheinbrücke Speyer werden zwei Brückenbauwerke über den Rhein bei Speyer bezeichnet:

 Rheinbrücke Speyer (B 39), eine Straßenbrücke mit Geh- und Radwegen der Bundesstraße 39
 Rheinbrücke Speyer (A 61), eine Straßenbrücke der Bundesautobahn 61